De Oberliga Berlin 1984/85 was het elfde seizoen van de Berliner Stadtliga als derde hoogste klasse in het Duits voetbal.  

Tennis Borussia werd kampioen en nam deel aan de eindronde waar de club promotie kon afdwingen naar de 2. Bundesliga.

Eindstand

Topscorers

Eindronde om promotie
Groep Noord

Eindstand 

Duits competitievoetbal 1984/85
Oberliga Berlin